Yang Wei – ex-ginnasta cinese
 Yang Wei – giocatrice di badminton cinese